Grönau steht für:
 Grönau, bis 1942 Gronowo, Dorf im Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945 Gronowo (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grönauer Altar, Schnitzwerk eines unbekannten Meisters
 Grönauer Heide mit Grönauer Moor und Blankensee, Naturschutzgebiet in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Groß Grönau, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Klein Grönau, Ortsteil von St. Jürgen (Lübeck), Schleswig-Holstein, Deutschland
 Grönau (Wakenitz), linker Nebenfluss der Wakenitz bei Groß Grönau

Siehe auch:
 Gronau